Stolowitzky ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Stolowitzky (* 1936), polnisch-israelischer Touristikkaufmann und Überlebender des Holocaust
 Dmitri Baltermanz, eigentlich Dmitri Nikolajewitsch Stolowitzky (1912–1990), sowjetischer Fotojournalist